Daigo Watanabe (Nagasaki, 3 de dezembro de 1984) é um futebolista profissional japonês, meio-campo, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Omiya Ardija